XTC — британская рок-группа, образовавшаяся в 1976 году в Суиндоне, Англия, ставшая важной частью новой волны и исполнявшая альтернативный арт-рок с элементами панк-рока, фолк-прога, психоделии и авангарда. В чём-то созвучный американским нововолновым новаторам (Pere Ubu и Talking Heads), но отчасти продолживший и английские традиции рок-эксцентрики (Pink Floyd, The Kinks, Family), ансамбль прошел по замысловатому пути развития, опровергая сложившиеся в рок-н-ролле представления о жанровой сочетаемости, практикуя стилистическую и звуковую эклектику и создавая ироничные, интеллигентные тексты.

Несмотря на отдельные прорывы в чарты (синглы «Making Plans For Nigel», 1979, «Senses Working Overtime», 1982, альбом English Settlement, 1982), XTC не имели массовой популярности, но их работы высоко оценивались музыкальной критикой и оказали заметное влияние на развитие британского рока и будущего брит-попа в частности.

История группы 
Поющий гитарист Энди Партридж и басист Колин Моулдинг начали играть вместе в 1972 году, исполняя глэм-рок в духе New York Dolls и используя яркие самодельные сценические одеяния. В 1973 году к ним присоединился ударник Терри Чемберс, и возникла группа Helium Kidz, оставшаяся в истории благодаря небольшой статейке в NME, посвящённой перспективным молодым группам из Суиндона. Позже она изменила название на Star Park. В 1976 году к составу присоединился клавишник Барри Эндрюс и возник квартет под названием XTC. К этому времени, уже сформировалась британская панк-сцена, и, отказавшись от глэм-претензий, XTC стали играть обрывистый, жёсткий арт-поп-панк, обогащенный посторонними влияниями (ска, рэггей, фанк).

1977—1982 
В 1977 году, после неудачной попытки с CBS Records, группа подписала контракт с Virgin Records и выпустила — сначала 3D EP, затем дебютный White Music. Альбом, записанный в течение лишь одной недели, получил благоприятные отзывы критики и вошёл в Top 40 — несмотря на то (а отчасти и благодаря тому), что сингл «Statue of Liberty» был запрещен на Би-би-си за якобы неприличные высказывания по отношению к Статуе Свободы («…В своих фантазиях я вплываю тебе под юбку»). Ни этот сингл, ни два последующих, «This Is Pop» и «Are You Receiving Me?», в чарты не вошли.

После выхода Go 2, вышедшего с бонусом «Go +» (с шестью даб-ремиксами), группа провела краткое американское турне. По возвращении Эндрюс ушел из состава: позже он стал участником группы The League of Gentlemen, образованной Робертом Фриппом, а затем занялся сольной карьерой.

Его место в XTC занял гитарист и клавишник Дэйв Грегори, с которым группа записала сингл «Life Begins at the Hop», впервые вошедший в чарты (#54, май 1979). С появлением Грегори звучание XTC (согласно Trouser press) стало спокойнее, но тексты, в основном, сатирического характера, сохранили бескомпромиссность, примером чему может служить первый хит группы «Making Plans For Nigel» (#17, октябрь 1979), включённый в третий альбом Drums And Wires. Текст песни вызвал крайнее недовольство компании British Steel. Ещё большую известность получил другой политический трек «Complicated Game», синглом так и не выпущенный. Альбом Drums and Wires получил высокие оценки критики, отметивших, впрочем, что группа вплотную приблизилась к поп-рынку. Пока альбом поднимался в американских чартах, Партридж выпустил первый сольный альбом, который практически прошёл незамеченным.

В Black Sea (#16 UK, 1980), группа ещё более сгладила острые грани, добавив к звучанию элементы поп-музыки 1960-х годов (The Beatles, The Kinks). Американским успехом альбом обязан двум синглам: «Generals and Majors» и «Towers of London». Вышедший год спустя English Settlement (с заметно усложнившимися аранжировками и текстами) оказался самым успешным альбомом группы (#5, UK), запустив в Top 10 ещё один хит, «Senses Working Overtime» (#10, январь 1982).

В ходе мартовских концертов 1982 года Партридж на сцене потерял сознание и слёг с диагнозом «нервное истощение». После того, как вскоре инцидент повторился, группа отменила все гастроли и выступила с заявлением о том, что с этих пор собирается сосредоточиться на студийной работе. Незадолго до выхода сборника Waxworks — Some Singles (1977—1982) группу покинул Чемберс, расстроенный отсутствием доходов от концертной деятельности. XTC не стали искать ему замену, а в течение последующих лет приглашала ударников: в их числе были Питер Фиппс, Прэйри Принс (The Tubes), Дэйв Мэттакс (Fairport Convention), Пэт Мастелотто (King Crimson, Mr. Mister), Чак Сабо и Иэн Грегори (брат Дэйва, известный также под псевдонимом E.I.E.I. Owen).

1983—1988 
Летом 1983 года после проволочек (связанных с нежеланием лейбла выпускать очередной некоммерческий альбом) вышел Mummer, в котором на ударных сыграл Пит Фиппс из The Glitter Band. Отказ XTC от гастролей с одной стороны вызвал недовольство Virgin, с другой (по мнению рецензента AllMusic), стал, возможно, единственной причиной, почему сингл «Love on a Farmboy’s Wages» не поднялся в чартах выше 50-го места. В том же году группа под псевдонимом Three Wise Men выпустила рождественский сингл «Thanks for Christmas». Если Mummer был альбомом умиротворенно-пасторальным, то The Big Express, который группа записала втроём, ознаменовал возвращение к городскому року и урбанистической тематике.

Выпустив альбом-пародию на британскую психоделию 25 O’Clock (1985), под вывеской Dukes of Stratosphear, XTC отправились в «лесную» студию Тодда Рандгрена (в Вудстоке, штат Нью-Йорк) для работы над Skylarking. Работа шла трудно, у Партриджа с Рандгреном назрел конфликт, и лишь некоторое время спустя лидер группы смягчил своё отношение к пластинке, которую поначалу раскритиковал. Критики, напротив, оценили работу высоко, причем в США Skylarking имел больший успех, чем в Британии, продержавшись в чартах шесть недель (но не поднявшись при этом выше 70-го места). Споры вызвал сингл «Dear God» антирелигиозного содержания (позже кавер на него сделала Сара Маклахлан).

В 1987 году вышел второй альбом Dukes of Stratosphear, Psonic Psunspot; год спустя эти две пластинки были переизданы как двойной альбом. Психоделические мотивы, наработанные в сайд-проекте реализовались в записанном продюсером Полом Фоксом альбоме XTC Oranges and Lemons, синглы из которого «Mayor of Simpleton» и «King for a Day» получили ротацию на MTV. В эти дни у Партриджа (все ещё женатого) начался роман с американской поклонницей Эрикой Векслер, племянницей известного продюсера Джерри Векслера (позже она стала его второй женой). Эта история легла в основу сюжета песни «Another Satellite». Два сингла — «Dear Madame Barnum» и «The Ballad Of Peter Pumpkinhead» — вошли в чарты по обе стороны Атлантики. Особое внимание обратил на себя видеоклип ко второму из них, в котором проводилась необычная параллель между Иисусом Христом и Джоном Ф. Кеннеди.

Альбом Nonsuch (названный в честь дворца короля Генриха VIII и записанный с продюсером Гасом Дандженом) также имел успех, однако именно после его выхода у группы начался конфликт с лейблом Virgin Records, который сначала выпустил десятки тысяч экземпляров сингла «Wrapped in Grey», а потом снял их с продажи и уничтожил. Параллельно группа вне суда разбиралась с делами бывшего менджемента: текст песни «I Bought Myself a Liarbird» (из альбома The Big Express) намекает на некие финансовые махинации со стороны последнего. Дело было улажено на условиях, которые, судя по всему, запрещали группе выступать с открытыми заявлениями на этот счет. В 1993 году XTC объявили «забастовку», которая длилась до 1998 года и в конечном итоге привела к разрыву контракта. За эти шесть лет вышли лишь компиляция Upsy Daisy Assortment и двойной бокс-сет Fossil Fuel: The XTC Singles 1977—1992.

1998—2005 
Покинув Virgin, Партридж настоял на проверке финансовых документов группы, и выяснилось, что записывающая компания не доплатила музыкантами значительные суммы гонораров. Наличность, выплаченную после того, как конфликт был улажен, Партридж и Молдинг использовали для обустройства хорошо оснащенных студий и с этого момента стали работать каждый у себя дома, лишь изредка арендуя известные студии — в частности, лондонскую «Эбби Роуд». Наконец, они основали собственный лейбл Idea Records и занялись амбициозным релизом Apple Venus, сборником вещей, записывавшихся в период конфликта с Virgin. Первоначально группа планировала выпустить двойной альбом, разделенный на акустическую (записанную с оркестром) и электрическую стороны. Финансовые соображения, однако, вынудили XTC выпустить первую часть прежде, чем была закончена вторая. Альбом получил высокие оценки Q, Entertainment Weekly, Spin, а журнал Mojo вывел его на #7 в списке лучших альбомов 1999 года.

В ходе работы над Apple Venus Volume 1 Дэйв Грегори покинул состав: его не устраивал упор на оркестровые и клавишные аранжировки, что оставляло его не у дел (и со значительно меньшими гонорарами). Позже Партридж заявил, что они с Молдингом в любом случае собирались уволить Грегори из-за его «угрюмости» в студии и неспособности аранжировать песни самостоятельно. Это возмутило фэнов группы, которые считали вклад Грегори в музыку группы огромным. Следующий альбом Wasp Star (Apple Venus Volume 2) был в большей степени гитарным. (В октябре 2005 года обе пластинки были объединены в бокс-сет Apple Box, 4СD).

Получив полную независимость в собственной студии, Молдинг и Партридж выпустили инструментальные и демонстрационные версии своих двух первых альбомов (на Idea Records): Apple Venus и Wasp Star. Позже Партридж (без участия Молдинга) выпустил серию альбомов демозаписей своих песен под общим заголовком Fuzzy Warbles (2002) на новом лейбле APE. Тем временем Virgin выпустили бокс-сет (4CD) Coat of Many Cupboards (2002).

2005-настоящее время 
Поскольку в сборник Apple Box вошли два новых трека XTC («Spiral» Патриджа и «Say It» Молдинга), появились слухи о возможном воссоединении группы. Но в ноябре 2006 года Патридж в ряде интервью заявил, что Молдинг утратил интерес к музыке (перестал даже слушать, не только записывать), что сам он не видит будущего для XTC без Молдинга и потому о группе предпочитает говорить «в прошедшем времени». В феврале 2008 года Партридж рассказал, что он с Молдингом по-прежнему общается только при посредстве менеджера, обсуждая лишь передвижения финансовых активов, но что уладил противоречия с Грегори и оба не исключают возможности поработать вместе.

В июле 2008 года Партридж подтвердил, что его партнерство с Молдингом — дело прошлого. В 2010 году началась серия переизданий: вышли 25 O’Clock и Psonic Psunspot, на лейбле Партриджа APE House. Затем здесь вышли расширенные версии альбомов English Settlement, Skylarking, и Oranges & Lemons.
В 2010 году Партридж обратился к фэнам с просьбой помочь сформировать материал следующего сборника, Bric-a-Brac Breakfast.

Дискография

Студийные альбомы 
 White Music (1978)
 Go 2 (1978)
 Drums and Wires (1979)
 Black Sea (1980)
 English Settlement (1982)
 Mummer (1983)
 The Big Express (1984)
 25 O’Clock (1985, как The Dukes of Stratosphear)
 Skylarking (1986)
 Psonic Psunspot (1987, как The Dukes of Stratosphear)
 Oranges and Lemons (1989)
 Nonsuch (1992)
 Apple Venus Volume 1 (1999)
 Wasp Star (Apple Venus Volume 2) (2000)

Мини-альбомы (выборочно) 
 3D (1977)
 Go + (1978)
 Live & More (1981, только в Японии)
 5 Senses (1981, Канада)
 Senses Working Overtime(1982)
 Dear God (1987)
 The Disappointed(1992) 
 Demo Tracks (1992, Япония)
 A Hello Selection (1994, Энди Партридж)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Chalkhills: Фэн-сайт XTC 
 Optimisms Flames: фэн-сайт

Группы новой волны из Великобритании
Пауэр-поп-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1976 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2005 году
Исполнители Geffen Records
Группы альтернативного рока Великобритании
Исполнители RSO Records
Квартеты
Исполнители Caroline Records